Legg Mason Tennis Classic 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 30 lipca–5 sierpnia 2007 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród 575 000 dolarów amerykańskich.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Stanach Zjednoczonych